Франсиско Родригез има више значења:

 Франсиско Родригез (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Франсиско Родригез (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Франсиско Хавијер Родригез, мексички фудбалер
 Франсиско Родригез Малдонадо, колумбијски бициклиста
 Франсиско Родригез Маркез, кубански веслач